Караша — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Караша — село в Жылыойском районе Атырауской области.
 Караша — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Караша — село в Лакском районе Дагестана.

Другие объекты 
 Караша — курганный могильник в Жамбылской области Казахстана.